Григорий Александрович Вингурт (род. 19 февраля 1938, Ромны) — советский и российский журналист, публицист и телеведущий, Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Биография 
Родился 19 февраля 1938 года в городе Ромны Украинской ССР, в семье Александра Григорьевича Вингурта. В годы Великой Отечественной войны вместе с родителями был эвакуирован в село Октябрьское Татищевского района Саратовской области, где и прошло его детство.

 1960 год — окончил историко-филологический факультет Саратовского государственного педагогического института по специальности «русский язык и литература».
 1964 год — 1977 год — корреспондент саратовской областной газеты «Заря молодёжи».
 1977 год — 1991 год — главный редактор ГТРК «Саратов»
 С 1991 года — заместитель председателя ГТРК «Саратов», журналист службы информационных программ ГТРК «Саратов»

Автор и ведущий таких программ, как «Вердикт», «По кругу и спирали», «Экспромт», «Саратовские переборы или хождение в народ», которые в разное время выходили на саратовском телевидении.

В настоящее время проживает в Саратове. Ведёт активную общественную работу. Член Союза журналистов России, входит в состав учредителей Общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию“» в Саратовской области.

Публикации

Награды и премии 
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1997)
 Победитель международного конкурса телевизионных профессионалов «Лазурная звезда» (1999)
 Номинант премии ТЭФИ-Регион (1999)
 Дипломант III Всероссийского конкурса «ТелеПроФи» (2009)
 Лауреат премии имени Александра Никитина
 Победитель конкурса «Золотое перо России» (дважды)
 Почётная грамота ВГТРК (2011)
 Почётный знак Губернатора Саратовской области (2023)

Примечания

Ссылки

Биография

Интервью 
 
 
 
 

Журналисты России
Журналисты СССР
Журналисты XX века
Журналисты XXI века
Телеведущие
Телеведущие России
Телеведущие XX века
Телеведущие XXI века
Тележурналисты СССР
Тележурналисты России
Тележурналисты XX века
Тележурналисты XXI века